A Sárospataki vár vagy Rákóczi-vár egy középkori vár, Sárospatak legjelentősebb műemléke.
 Rákóczi-vár (Gyimesbükk) egy 17. századi vár, amely a Gyimesi szoros felett, Erdély és Moldva határán áll.

Lásd még
 Rákóczi-kastély